Умирание:

 Процесс перехода материи из живого состояния в неживое. См. Смерть.
 Вид акции протеста, когда протестующие демонстрируют процесс умирания или изображают мёртвых.